Browne Island ist der Name folgender Inseln:

 Browne Island (Neuseeland) in der Region Otago, Neuseeland
 Browne Island (Nunavut) im Territorium Nunavut, Kanada 
 Browne Island (Western Australia) in Western Australia, Australien
 Browne Island (Torres Strait) in der Torres-Straße, Australien

Siehe auch:
 Brown Island